Albrekt IV kan syfta på:

 Albrekt IV av Bayern
 Albrekt IV av Mecklenburg
 Albrekt IV av Österrike